Robert Harley (hrabia)
 Robert Harley (matematyk)